9. Flotte steht für:

 9. Flotte (Japanisches Kaiserreich), Flotte der Kaiserlich Japanischen Marine
 United States Ninth Fleet, Flotte der United States Navy